Robinson River – insediamento nel Territorio del Nord – Australia
 Fiume Robinson – fiume dell'Australia Occidentale
 Fiume Robinson – fiume della Nuova Zelanda
 Fiume Robinson – fiume della Virginia, Stati Uniti d'America